De IJslandse voetbalclub Íþróttabandalag Vestmannaeyja speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt ÍBV

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1969/70
|Europacup II
|1R
|
|Levski-Spartak Sofia
|0-8||0-4 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|Viking FK
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|Borussia Mönchengladbach
|1-16||0-7 (T)|| 1-9 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1978/79
|UEFA Cup
|1R
|
|Glentoran FC
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|Śląsk Wrocław
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1980/81
|Europacup I
|1R
|
|FC Baník Ostrava
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1982/83
|Europacup II
|1R
|
|Lech Poznań
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Carl Zeiss Jena
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1984/85
|Europacup II
|1R
|
|Wisła Kraków
|3-7||2-4 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Lantana Tallinn
|1-2|| 1-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1997/98
|Europacup II
|Q
|
|Hibernians FC
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|VfB Stuttgart
|2-5||1-3 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1998/99
|Champions League
|1Q
|
|FK Obilić
|1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1999/00
|Champions League
|1Q
|
|SK Tirana
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|MTK Hungária
|1-5||0-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|Heart of Midlothian FC
|0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|AIK Fotboll
|1-5|| 0-2 (U)||1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1Q
|
|B36 Tórshavn
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2011/12 || Europa League || 1Q
| || St. Patrick's Athletic ||1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|-
|2012/13 || Europa League || 1Q ||  || St. Patrick's Athletic ||2-2 <small>u|| 0-1 (U)||, 2-1 <small>nv (T) || rowspan="1"|1.0
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || HB Tórshavn || 2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U) || rowspan="2"|2.0
|-
| || || 2Q ||  || Rode Ster Belgrado || 0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2018/19 || Europa League || 1Q ||  || Sarpsborg 08 FF || 0-6||0-4 (T)|| 0-2 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 16.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

ÍB Vestmannaeyja
ÍB Vestmannaeyja